Серена Вільямс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла старша сестра Вінус.

Несіяна і колишня 1-ша ракетка світу бельгійка Кім Клейстерс виграла титул, у фіналі перемігши 2-гу сіяну росіянку Марію Шарапову з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8 

NASDAQ-100 Open
NASDAQ-100 Open 2005